Riabinin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anatoly Nikolaevich Riabinin
 Anatoly Nikolaevich Riabinin